Хлори́ды — группа химических соединений, соли хлороводородной (соляной) кислоты HCl.

Ионные хлориды — твёрдые кристаллические вещества с высокими температурами плавления, проявляющие основные свойства; ковалентные — газы, жидкости или легкоплавкие твёрдые вещества, имеющие характерные кислотные свойства. Хлориды с промежуточной ионно-ковалентной природой связи проявляют, соответственно, амфотерные свойства.

Физические свойства 
Большинство хлоридов металлов (за исключением AgCl, CuCl, AuCl, Hg2Cl2, TlCl и PbCl2) хорошо растворимы в воде.

Химические свойства 

Основные хлориды практически не подвержены гидролизу, а кислотные гидролизуются полностью и необратимо, образуя кислоты:

 

Хлориды разного типа также могут взаимодействовать между собой:

 

Степень окисления хлора в хлоридах равна −1.

Получение хлоридов 
 Хлорированием простых веществ хлором:

 
 Взаимодействием с сухим хлороводородом:
 

 Обработкой оксидов или гидроксидов хлороводородом или соляной кислотой:
 

 

 Взаимодействием оксидов с хлором в присутствии угля:

Значение в природе и жизни человека 
 Хлорид натрия (NaCl) — широко известен как пищевая соль, основной компонент морской соли;
 Хлорид бария (BaCl2) — применяют как инсектицид кишечного действия;
 Хлорид метилртути (CH3ClHg) — протравитель семян; высокотоксичное вещество.
 Хлорид ртути(II) (HgCl2) или сулема — сильнейший яд, используют для дезинфекции в медицине;
 Хлорид ртути(I) (Hg2Cl2) или каломель — применяют в медицине как слабительное.

Примеры сложносоставных хлоридов 
 Хлорид-дибромид тиофосфорила (PSBrCl) — хлор-бромангидрид тиофосфорной кислоты
 Хлорид трифторометилсульфинилртути (Hg(SCF)Cl) — фторорганические соединения